W USA:
 Clontarf – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift w USA
 Clontarf (ang. Clontarf Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Swift

W Irlandii:
 Clontarf – miasto w hrabstwie Dublin w Irlandii
 Bitwa pod Clontarf – bitwa z 1014 roku w Irlandii